Das Dameneinzel der Australian Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Barbara Jordan. Das Finale bestritten Hana Mandlíková und Wendy Turnbull, das Mandlíková in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1980